

Sigle 

PG est un sigle, qui peut signifier :

Chimie 
 propylène glycol, un diol utilisé dans de nombreux usages industriels et pharmaceutiques ou agropharmaceutiques (solvant de pesticides), à faible dose comme additif alimentaire et depuis peu dans les cigarettes électroniques (liquide à vapoter) ;

Cinéma 
 PG, un film de 2002 avec Jason Ritter dans le rôle de Paul ;
 en anglais, Parental Guidance (« accord parental souhaitable ») dans la classification des films de la Motion Picture Association of America (MPAA) ;
pg est aussi un plan générale dans la technique du cinéma...désigne un film dont certaines scènes peuvent choquer (pour adultes et adolescents)

Économie 
 Procter & Gamble, une multinationale américaine spécialisée dans les biens de consommation courante (hygiène et produits de beauté) ;
 PG, ancienne enseigne de supermarchés ayant appartenu au groupe_Delhaize Groupe_Delhaize ;

Littérature 
 Patrologia Graeca, corpus de la littérature grecque chrétienne ;
 Projet Gutenberg, une bibliothèque de versions électroniques de livres libres de droits ;

Magistrature 
 Procureur général, un magistrat à la tête du ministère public d'une cour d'appel.

Médecine 
 Paralysie générale, une complication neurologique tardive de la syphilis ;

Politique 
 Parti de gauche (France), un parti politique français créé en 2008 ;

Sports 
 Point guard, le poste de meneur au basket-ball ;
 Pony games, un sport équestre qui se joue à dos de poney.

Code 
PG ou pg est un code qui peut désigner :
 l'île de Guam, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 les Îles Mariannes du Nord, selon la liste des préfixes des codes OACI des aéroports ;
 la Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon la norme ISO 3166-1 code alpha-2 (liste des codes pays) ;
 Bangkok Airways (Thaïlande), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Gunboat, puis Patrol combatant, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

Symbole 
Pg et pg sont des symboles à ne pas confondre, le premier commence toujours par une majuscule et l'autre une minuscule :
 Pg est le symbole du pétagramme  =  =  (1 milliard de tonnes)
 pg est le symbole du picogramme  =  = 

Code